

Sigle 
 Great Western Railway – ente ferroviario britannico
 Guinness World Record – ente di certificazione record

Codici 
 gwr – codice ISO 639-3 della lingua gwere

Musica 
 GWR Records – etichetta discografica tedesca